Чемпионат Европы по футболу 2011 года среди юношей до 19 лет — 60-й розыгрыш юношеского чемпионата Европы. Он прошёл с 20 июля по 1 августа 2011 года в Румынии. Испанцы в 8-й раз в своей истории стали чемпионами.

Квалификация 
Квалификация на финальный турнир прошла в два этапа:
 Квалификационный раунд (28 сентября — 30 октября 2010)
 Элитный раунд (28 апреля — 5 июня 2011)

52 сборные в течение двух раундов боролись за семь путёвок на финальный турнир. Сборная Румынии была освобождена от квалификации как представитель страны-организатора.

В квалификационном раунде все команды были разделены на 13 подгрупп (по 4 — в каждой). По итогам мини-турниров по две лучшие сборные из каждой подгруппы, а также две лучшие среди занявших 3-е место вышли в элитный раунд. Там команды были распределены на семь подгрупп, победители которых получили путёвку на финальный турнир.

Участники финального турнира:

Составы

Стадионы 
Все стадионы расположены в графстве Илфов.

<center>
{| class=wikitable style="text-align:center"
|-
! Берчень!!Буфтя!!Кьяжна!!Могошоая
|-
| БерченьВместимость: 2 600||БуфтяВместимость: 800||КонкордияВместимость: 3 700||МогошоаяВместимость: 1 000
|-
| ||||||
|-
|colspan="4" | |}

Групповой этап 
 Время — UTC+3.

Группа A

Группа B 

Матч начался по графику 20 июля, но был отменён после 15 минут игры из-за неблагоприятных погодных условий, когда Альваро Мората вывел испанцев вперёд. Поединок был переигран 21 июля

Плей-офф

Полуфинал

Финал

Примечания

Ссылки 
 UEFA.com

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Международные соревнования по футболу в Румынии
Июль 2011 года
Август 2011 года
футбол
Чемпионаты Европы в Румынии